Sandwichinsel ist der frühere Name folgender Inseln im Südpazifik:
 Efate
 Manuae (Cookinseln)

Siehe auch:
 Sandwichinseln